Петер I Савойски (, * 1030, † 1078) от Дом Савоя е 4-ти граф на Савоя от 1060 до 1078 г.

Произход и родства 
Той е първият син на граф Ото I от Савоя († 1060) и съпругата му Аделхайд († 1091), вдовица на Херман IV от Швабия († 1038) – херцог на Швабия от родa Бабенберги и на Хайнрих от Монферат († 1045), дъщеря на Одалрих-Манфред II († 1034) – маркграф на Торино и на Берта – дъщеря на маркграф Оберто II (Отбертини).

Петер е брат на граф Амадей II Савойски и на Ото, епископ на Асти.

Сестра му Берта Савойска от 1066 г. е съпруга на император Хайнрих IV и е майка на крал Конрад II и император Хайнрих V.

Другата му сестра Аделхайд Торинска от 1066 г. е съпруга на херцог Рудолф от Швабия (геген-император на Хайнрих IV).

Петер наследява баща си през 1060 г. под регентството на майка му Аделхайд, която много му влияе.

Петер умира през 1078 г. и е наследен като граф на Савоя от по-малкия му брат Амадей II като 5-и граф на Савоя.

Брак и деца 
Петер I се жени през 1064 г. за Агнес от Поату († 1089), (вероятно) дъщеря на Вилхелм VII от Аквитания и вдовица на крал Рамиро I от Арагон.

Те иматдве или три дъщери:
 Алиса († 1111), ∞ ок. 1099 за Бонифаций дел Васто († 1130) от род Алерамичи, маркграф на Савона и Западна Лигурия
 Агнес († 1091), след 1110 монахиня, ∞ 1080 за Фридрих от Монбелияр († 1092), последен маркграф на Суза
 вероятно и Берта († 1111), ∞ 1097 за Педро I († 1104), крал на Арагон

Източници

Външни препратки 
 Medieval Lands Project on Peter of Savoy
 Medieval Lands Project on Agnes of Aquitaine
 Peter I. Graf von Savoyen (1059-1078), genealogie-mittelalter

Графове на Савоя
Савойска династия
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже